

Persone 
 CFK – Cristina Fernández de Kirchner, Presidente della Repubblica Argentina dal 2007

Codici 
 CFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chlef (Algeria)